

Данте — місто, штат Південна Дакота
 Данте — переписна місцевість, штат Вірджинія

Див. також 
 Данте Аліг'єрі